Вязьми́кин — русская фамилия.

Известные носители 
 Вязьмикин, Дмитрий Владимирович (род. 1972) — российский футболист.
 Вязьмикин, Игорь Викторович (1966 — 2009) — советский и российский хоккеист.